Çağrı [] (türk. für „Aufforderung, Einladung; Ruf, Aufruf“) ist ein türkischer weiblicher und männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Çağrı Bülbül (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Çağrı Dişsiz (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Çağrı Ortakaya (* 1989), türkischer Fußballspieler

 Çağrı Yarkın (* 1989), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Mahir Çağrı (* 1962), türkische Medienpersönlichkeit

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname